Егризе́ль-ле-Бока́ж, Еґрізель-ле-Бокаж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південний схід від Парижа, 165 км на північний захід від Діжона, 50 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 572 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1289,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Егризель-ле-Бокаж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Егризель-ле-Бокаж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна